Wimbledon 1891 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 29 czerwca–9 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrali bracia Herbert i Wilfred Baddeley, pokonując w finale parę Harold Barlow–Ernest Renshaw 4:6, 6:4, 7:5, 0:6, 6:2. W Challenge Round pokonali obrońców tytułu – irlandzką parę Joshua Pim–Frank Stoker 6:1, 6:3, 1:6, 6:2.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon 1891
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn